Kedl ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Kedl (1933–2008), kanadischer Fotograf
 Rudolf Kedl (1928–1991), österreichischer Bildhauer
 Talos Kedl (* 1967), österreichischer Künstler und Bildhauer